Strunga se poate referi la:

Strunga, Constanța
Strunga, Iași

Vezi și 
 Strungari, Alba